Нанга:
 Нанга, Бернар — камерунский писатель.
 Нанга (школа живописи) — японская школа живописи.
 Нанга Парбат — гора в Гималаях.